Die Liste der Siegernationen bei bedeutenden Fußballturnieren stellt, gesondert nach dem Geschlecht, alle Nationen auf, deren National- bzw. Auswahlmannschaften mindestens einmal eines der vier bzw. bei den Frauen drei bedeutenden internationalen Fußballturniere gewonnen haben: die Fußball-Weltmeisterschaft, das Olympische Fußballturnier, den FIFA-Konföderationen-Pokal (bei den Männern) oder die jeweilige kontinentale Meisterschaft. Keine Berücksichtigung finden die in Europa und der CONCACAF ausgetragenen Wettbewerbe der Nations League, da diese in den übrigen Kontinenten (noch) nicht existieren. Bei den Auswahlmannschaften handelt es sich mit Ausnahme des Olympischen Turniers der Männer um die A-Nationalmannschaft des Landes. Lediglich bei Olympia ist dies ab 1956 nicht mehr der Fall; stattdessen nahmen seitdem Amateur-Auswahlen, mittlerweile U-23-Auswahlen teil. Die Sortierung in der Liste richtet sich als erstes danach, wie viele verschiedene von den vier Turnieren gewonnen wurden. Ist diese Anzahl gleich, richtet sich die weitere Rangfolge nach der Titelzahl der einzelnen Turniere, begonnen beim bedeutendsten Turnier, der Weltmeisterschaft.

Siegernationen im Männerfußball 
Bisher konnten National- bzw. Auswahlmannschaften aus 59 Ländern mindestens einmal eines der vier möglichen bedeutenden Turniere gewinnen.

Anmerkungen:
1 Die Siege wurden nicht durch die A-Nationalmannschaft errungen.
2 Diese Mannschaften nahmen an den Südamerika- sowie Nord-/Mittelamerikameisterschaften teil, konnten aber nur die Meisterschaft der eigenen Konföderation gewinnen.
3 Diese Mannschaft nahm bis 2004 an den Ozeanienmeisterschaften und nimmt seit 2007 an den Asienmeisterschaften teil und konnte bisher viermal die Ozeanienmeisterschaft und einmal die Asienmeisterschaft gewinnen.
4 Diese Mannschaft nahm an den Asien- sowie Südamerikameisterschaften teil, konnte aber nur die Meisterschaft der eigenen Konföderation gewinnen.
5 Diese Mannschaft nahm an den Asien- sowie Nord-/Mittelamerikameisterschaften teil, konnte aber nur die Meisterschaft der eigenen Konföderation gewinnen.
6 Diese Mannschaft nahm an den Afrika- sowie Nord-/Mittelamerikameisterschaften teil, konnte aber nur die Meisterschaft der eigenen Konföderation gewinnen.

Siegernationen im Frauenfußball 
Bisher konnten Nationalmannschaften aus 20 Ländern mindestens einmal eines der drei möglichen bedeutenden Turniere gewinnen.

Anmerkungen:
1 Diese Mannschaft nahm an den kontinentalen Meisterschaften von Asien und Nord-/Mittelamerika teil, konnte aber nur die Meisterschaft der eigenen Konföderation gewinnen.
2 Davon zwei inoffizielle Meisterschaften.
3 Diese Mannschaft nahm an den kontinentalen Meisterschaften von Süd- und Nord-/Mittelamerika teil, konnte aber nur die Meisterschaft der eigenen Konföderation gewinnen.
4 Diese Mannschaft nahm an den kontinentalen Meisterschaften von Ozeanien, Asien und Nord-/Mittelamerika teil und konnte sechsmal die Ozeanienmeisterschaft und einmal die Asienmeisterschaft gewinnen.
5 Diese Mannschaft nahm an den kontinentalen Meisterschaften von Asien und Ozeanien teil und konnte bisher dreimal die Asienmeisterschaft und zweimal die Ozeanienmeisterschaft gewinnen.
6 Diese Mannschaft nahm bis 2003 an den Ozeanienmeisterschaften und nimmt seit 2006 regelmäßig an den Asienmeisterschaften teil und konnte bisher dreimal die Ozeanienmeisterschaft und einmal die Asienmeisterschaft gewinnen.

Siehe auch 
Liste der erfolgreichsten Nationen bei Fußball-Junioren-Meisterschaften

Nationalmannschaft